Stephen Lewis (politicus), Canadees politicus en diplomaat
Stephen Lewis (acteur), Brits acteur